Левтов:

 Левтов, Арон Зимелевич (1924—?) — советский историк, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедр истории КПСС и научного коммунизма Рижского института инженеров гражданской авиации.
 Левтов, Виктор Александрович (1931—1990) — советский физиолог, гематолог и биомеханик.
 Левтова, Марина Викторовна (1959—2000) — киноактриса.